Samsung Group — moederbedrijf van onder andere Samsung Electronics
 Samsung Construction
 Samsung Electronics
 Samsung Heavy Industries -  scheepsbouw 
 Renault Samsung Motors — fabrikant van automobielen, onderdeel van de Renault Group
 Samsung (automerk) - een automerk van deze fabriek